Seal Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Seal Island (Alaska)
 Seal Island (Delaware)
 Seal Island (Hawaii)
 Seal Island (Knox County, Maine)
 Seal Island (Sagadahoc County, Maine)
 Seal Island (Waldo County, Maine)
 Seal Island (Essex County, Massachusetts)
 Seal Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Seal Island (Oregon)
 Seal Island (Rhode Island)

Sonstige:
 Seal Island (Anguilla)
 Seal Island (Antarktika)
 Seal Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln, Australien
 Seal Island (Namibia), eine der Pinguininseln
 Seal Island (Nova Scotia), Kanada
 Seal Island (Shetlandinseln), eine der Shetlandinseln, Vereinigtes Königreich
 Seal Island (South Australia), an der australischen Südküste
 Seal Island (Südafrika)
 Seal Island (Südliche Shetlandinseln)
 Seal Island (West Coast), West Coast, Neuseeland

Seal Island steht für:
 Seal Island, Originaltitel von Die Robbeninsel, US-amerikanischer Dokumentarfilm von James Algar (1948)

Siehe auch:
 Dead Seal Island
 Seal Islands